Объявле́ние уме́ршим — признание официальными инстанциями (обычно по решению суда, но в некоторых странах и без такового) презумпции (не факта) смерти физического лица при отсутствии его опознанного тела. Решение принимается по косвенным доказательствам или же автоматически в связи с продолжительным безвестным отсутствием. Влечёт те же юридические последствия, что и смерть, констатированная обычным образом, то есть открытие наследства, прекращение брака, пребывания в должностях и проч.

Условия по российскому праву 
Согласно «Энциклопедическому словарю экономики и права», объявление гражданина умершим — это «признание судом умершим гражданина, о котором в месте его постоянного жительства нет никаких сведений в течение установленного законом срока». Срок, установленный Гражданским Кодексом (ст. 45 ГК) — 5 лет.

Объявление умершим возможно только по решению суда, причём решение суда может быть вынесено без признания лица безвестно отсутствующим:
 в случае безвестного отсутствия — спустя пять лет после исчезновения;
 если человек пропал «при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая» — через шесть месяцев;
 пропавших без вести в связи с военными действиями — через два года после окончания военных действий.

Дата смерти устанавливается, при безвестном отсутствии, как дата вступления приговора суда в законную силу; в случае же конкретного несчастного случая датой смерти может быть указан день этого события.

Последствия судебного решения имеют сходство с реальным фактом смерти, а именно:
 иждивенцы, находившиеся на попечении умершего, приобретают право на пенсию
 открывается наследство
 прекращается брак с умершим лицом
 прекращаются обязательства, носящие личный характер (например, связанные с уплатой алиментов)

Отмена объявления умершим. Права «воскресшего» лица 

Согласно российскому закону, ст. 46 части первой ГК РФ, если объявление умершим последовало ошибочно и объявленный умершим гражданин явился живым, то соответствующее решение упраздняют, запись о смерти аннулируют. «Воскресшее» лицо имеет право, по российским законам, востребовать себе всё, кроме супруги (супруга), если она (он) состоит уже в новом браке, и безвозмездно и добросовестно взятых денег и ценных бумаг (согласно ст. 302, п. 3, той же части). Если же его супруг(а) не вступил(а) в новый брак, то брак восстанавливается. Если некоторое его имущество за время «смерти» продано или иначе возмездно перешло к другим, то и оно может быть востребовано при условии, что покупатель знал о том, что истинный владелец имущества жив; при невозможности его возврата натурой взимается стоимость.

В СССР возвращался также денежный эквивалент имущества, отошедшего по праву наследования государству и реализованного.

Случаи объявления умершим без решения суда 

Иногда в случае массовых катастроф и отсутствия опознанных тел власти США издавали свидетельство о смерти без решения суда: например, были объявлены умершими все пассажиры «Титаника», которых не оказалось на борту «Карпатии», вскоре после прибытия «Карпатии» в порт и сличения списков.
 
Власти штата Нью-Йорк издали много свидетельств о смерти жертв террористических актов 11 сентября 2001 через несколько дней после трагедии.

Шнобелевская премия 

Индиец Лал Бихари, которого объявили умершим ради наследства, получил Шнобелевскую премию за создание Ассоциации людей, объявленных умершими.

Примечания

Ссылки 
 

Гражданское право
Смерть